König-Fahd-Moschee steht für: 

 König-Fahd-Moschee (Sarajevo) in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina
 King Fahad Mosque in Banjul, Gambia

Siehe auch:
 König-Fahd-Akademie in Lannesdorf mit angeschlossener Moschee